Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland von 1952.

Setzliste

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 1. August bis 11. August 1952, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, VI. Jahrgang, Heft 13 und 14 (1. und 2. August-Ausgabe 1952)
 Das Turnierprogramm der Hamburger Tennis-Gilde

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1952